El término República Eslovaca puede referirse a:

 La República Eslovaca de la Segunda Guerra Mundial, también llamada Primera República Eslovaca o Estado Eslovaco, creada al ser ocupada Checoslovaquia por la Alemania Nazi en 1939;
 La República Eslovaca contemporánea, también llamada Segunda República Eslovaca, creada al desmembrarse Checoslovaquia en 1992.